Табита Стивенс (, род. 16 февраля 1970 года, настоящее имя — Келли Гаретт ()) — американская порноактриса, член Зала славы AVN.

Карьера 

Стивенс начала свою карьеру в 1996 году и провела в индустрии десять лет. За это время она появилась в более чем 200 фильмах. Она получила известность благодаря своим выступлениям на шоу Howard Stern и большому числу перенесённых пластических операций. На своем веб-сайте она описывает себя как «зависимую от пластической хирургии» и опубликовала их внушительный список.

В 2007 году она была включена в Зал славы AVN.

Награды и номинации

Награды 
 2007: Зал славы AVN

Номинации 
 2001: номинация на премию AVN за лучшую женскую роль второго плана.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Профиль на сайте AVN

Порноактрисы США
Члены Зала славы AVN
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами
Vivid Girls